Тур де Франс 2013 является 100-м Тур де Франс в истории. Тур стартовал на Корсике в городе Порто-Веккио, остров принял три первых этапа. Корсика является единственным европейским регионом Франции, где ещё ни разу не проходил Тур де Франс, и организаторы решили объединить столетие Тура и его появление на Корсике.

Участники 
Из-за расширения Про-тура до 19 команд организаторы приняли решение выдать только 3 приглашения континентальным командам, выбрав местные французские команды. Всего на старт вышли 198 гонщиков, которые представляли 22 команды и 25 стран.

Маршрут 
Маршрут сотого тура был представлен 24 октября 2012 года. Он впервые за 10 лет полностью пройдет на территории Франции и захватит почти все её регионы. Впервые в истории Гранд Тура старт будет дан на острове Корсика, в городе Порто-Веккьо. Там же пройдет три этапа. После чего гонщики отправятся в Ниццу, где пройдет командная разделка, протяженностью 25 км.
Последний этап было решено провести по вечернему Парижу при искусственном освещении.

Лидеры классификаций

Классификации

Общей зачет

Спринтерская классификация

Горная классификация

Молодёжная классификация

Командный зачет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Тур де Франс по годам